Die deutsche Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1978 in Argentinien:

Qualifikation 
Als amtierender Weltmeister musste sich die deutsche Mannschaft nicht für das Endturnier der besten Mannschaften der Welt qualifizieren.

Aufgebot

Deutsche Spiele 

Spielstatistik Deutschland – Österreich:

Sepp Maier (B. München)Berti Vogts (Gladbach), Rolf Rüssmann (Schalke), Manfred Kaltz (Hamburg), Bernard Dietz (Duisburg)Rainer Bonhof (Gladbach), Erich Beer (Berlin), Bernd Hölzenbein (Frankfurt)Rüdiger Abramczik (Schalke), Dieter Müller (Köln), Karl-Heinz Rummenigge (B. München)(46. Hansi Müller (Stuttgart) f. Beer, 61. Klaus Fischer (Schalke) f. D. Müller)46.000 Zuschauer in Cordoba1:0 K.-H. Rummenigge (19.), 1:1 Vogts (59., Eigentor), 1:2 Krankl (66.), 2:2 Hölzenbein (68.), 2:3 Krankl (88.)

Die deutsche Nationalmannschaft war damit als Gruppendritter ausgeschieden (Schmach von Córdoba). Die Niederlande kamen ins Finale, Italien bestritt das Spiel um Platz 3.

Weblinks 
 dfb.de: „Die WM 1978 in Argentinien – Die Schmach von Cordoba“* 

1978
Deutschland